Owenia es el nombre genérico de dos grupos de organismos. Puede referirse a:

Owenia, un género de plantas de la familia Meliaceae.
Owenia, un género de gusanos de la familia Oweniidae.